Гер () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан. Входит в состав округа Ван.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Беньон, Гер, Монтенёф, Оган, Поркаро, Реминьяк и Сен-Мало-де-Беньон.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен: в его состав вошли коммуны упраздненных кантонов Аллер и Ла-Гасийи.

С 1 января 2017 года состав кантона изменился: коммуны Гленак и Ла-Шапель-Гаслин вошли в состав коммуны Ла-Гасийи; коммуна Кельнёк вошла в состав коммуны Карантуар.

Состав кантона с 1 января 2017 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Аллер (3 886 чел.)
 Беган (1 395 чел.)
 Беньон (1 962 чел.)
 Гер (6 091 чел.)
 Карантуар (3 074 чел.)
 Курнон (786 чел.)
 Ла-Гасийи (3 962 чел.)
 Ле-Фужре (951 чел.)
 Монтенёф (756 чел.)
 Оган (1 526 чел.)
 Пейяк (1 847 чел.)
 Поркаро (729 чел.)
 Реминьяк (411 чел.)
 Рьё (2 865 чел.)
 Сен-Венсан-сюр-Уст (1 563 чел.)
 Сен-Горгон (393 чел.)
 Сен-Жакю-ле-Пен (1 747 чел.)
 Сен-Жан-ла-Потри (1 469 чел.)
 Сен-Мало-де-Беньон (532 чел.)
 Сен-Мартен-сюр-Уст (1 294 чел.)
 Сен-Перрё (1 074 чел.)
 Теийяк (604 чел.)
 Треаль (640 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 31,3 % голосов против 25,6 % у Марин Ле Пен и 18,1 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 57,0 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 25,4 %, Марин Ле Пен – 21,3 %, Франсуа Фийон – 19,8 %, Жан-Люк Меланшон – 17,9 %; 2 тур: Макрон – 66,2 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 28,0 %, Франсуа Олланд — 27,5 %, Марин Ле Пен — 16,8 %; 2 тур: Олланд — 50,6 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Морбиан представляют мэр коммуны Рьё Тьерри Пулен (Thierry Poulain) и мэр коммуны Сен-Мало-де-Беньон Мари-Элен Эрри (Marie-Hélène Herry) (оба — Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Морбиан